Columbus (Georgia)
 Columbus (Illinois)
 Columbus (Indiana)
 Columbus (Kansas)
 Columbus (Kentucky)
 Columbus (Minnesota)
 Columbus (Mississippi)
 Columbus (Montana)
 Columbus (Nebraska)
 Columbus (New Jersey)
 Columbus (Új-Mexikó)
 Columbus (New York)
 Columbus (Észak-Karolina)
 Columbus (Észak-Dakota)
 Columbus (Ohio)
 Columbus (Texas)
 Columbus (Wisconsin)
 Columbus Orbital Facility, kutatómodul
 Columbus (1956), Gosztonyi János drámája
 Columbus Blue Jackets, az Ohio állambeli Columbus város profi jégkorongcsapata

Lásd még 
Kolumbusz